Мари́я Андре́евна Ка́менева () — российская пловчиха, чемпионка мира 2016 года в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем на короткой воде, шестикратная чемпионка I Европейских игр в Баку, заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Воспитанница детско-юношеской спортивной школы дворца культуры и спорта «Газовик» (г. Оренбург). Мария занимается плаванием с 10 лет, тренируется у Владимира Кириллова, выполнила нормативы мастера спорта международного класса. Входит в основной состав сборной России по плаванию.

На Европейских играх Мария стала рекордсменом по числу наград: она привезла из Баку девять медалей разного достоинства. Она завоевала «золото» на дистанции 50 м вольным стилем, «серебро» — на дистанции 100 метров на спине, а также две «бронзы» — на дистанции 50 метров на спине и на 100-метровке вольным стилем. Ещё пять золотых наград Мария завоевала в эстафетах: женская эстафета 4×100 м вольным стилем, женская эстафета 4×200 м вольным стилем, смешанная эстафета 4×100 вольным стилем, женская комбинированная эстафета 4×100 м, смешанная комбинированная эстафета 4×100 м.

Каменева участвовала в чемпионате мира 2015, прошедшем в Казани. Дебют на мировом чемпионате для неё сложился успешно: утром 8 августа первый раунд соревнований она преодолела, хотя и с последним результатом, позволяющим пройти дальше. Вечером того же дня состоялись полуфиналы, и там Мария стала предпоследней, и не сумела пройти в финал.

На первенстве Европы в июле 2016 года в Ходмезёвашархее (Венгрия) установила два рекорда соревнований — на дистанции 50 метров вольным стилем (25,02 с) и 50 метров баттерфляем (26,22 с) и завоевала 8 медалей: 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых.

На Чемпионате России по плаванию в Казани Маша показала отличные результаты сразу в нескольких видах, взяв два золота: на дистанциях 50 и 100 метров на спине. На дистанции 50 метров вольным стиле она стала второй, а бронзу завоевала в вольном стиле на стометровке.

На чемпионате мира 2016 года по плаванию на короткой воде в составе российской четвёрки стала чемпионкой в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем. А в индивидуальных выступлениях стала четвёртой в плавании на спине на дистанции 50 метров, отстав на 0,01 секунды от американки Эли де Луф.

Приказом министра спорта РФ № 16-нг от 13 февраля 2017 года Марии Андреевне Каменевой присвоено почётное звание мастер спорта России международного класса.

На Универсиаде 2017 года в Тайбэе она выиграла три «серебра»: две в личных соревнованиях на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а также в эстафете 4×100 метров.

В 2018 году на чемпионате России завоевала три золотых медали: в плавании вольным стилем на 50 и 100 метровых дистанциях и на 50 метрах на спине. Также она стала второй на дистанции 100 метров на спине. Она участвовала на чемпионате Европы в Глазго, где стала четвёртой на дистанции 50 метров вольным стилем, шестой в эстафете 4×100 метров вольным стилем, а затем победила в состафе комбинированной эстафеты 4×100 метров. В конце года участвовала в чемпионате мира в Ханчжоу, где заняла седьмое место на дистанции 50 метров вольным стилем, а также завоевала две бронзовых медали — в комбинированной смешанной эстафете 4 по 50 метров, а также в смешанной эстафете вольным стилем.

В 25-ти метровом бассейне, на чемпионате Европы в декабре 2019 года, российская спортсменка стала серебряным призёром на дистанции 100 метров на спине, показав время и установив новый национальный рекорд 56,10 и уступив победительнице Кире Туссен 0,39 секунды. Также здесь она завоевала серебряную медаль на 100 метров комплексным и стала победительницей в смешанной эстафете. 

20 мая 2021 года на чемпионат Европы, который проходил в Венгрии в Будапеште, российская спортсменка в составе смешанной эстафетной команды на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль, участвовав в предварительном заплыве. 21 мая на дистанции 100 метров на спине стала третьей, показав время в финале, который из-за технических проблем на восьмой дорожке пришлось переплывать, 59,22.

Примечания 

Пловцы России
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европейских игр по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года